Кристина Еплгејт (; Холивуд, Калифорнија, 25. новембар 1971) је америчка глумица.

Улоге 

|-
|rowspan="2"| 1981. || || -{Beatlemania}- || 
|-
| || -{Jaws of Satan}- || 
|-
| 1986. || || -{Heart of the City}- || Robin Kennedy
|-
| 1987−1997. || Брачне воде || -{Married With Children}- || Кели Банди
|-
| 1988. || || -{Dance 'Til Dawn}- || Patrice Johnson
|-
| 1990. || || -{Streets}- || 
|-
| 1991. || Немој рећи мами, код куће смо сами || -{Don't Tell Mom the Babysitter's Dead}- || Sue Ellen Crandell
|- 
|rowspan="3"| 1995. || || Vibrations || 
|-
| || Wild Bill || 
|-
| || Across the Moon || 
|-
| 1996. || Марс напада! || -{Mars Attacks!}- || 
|-
| 1997. || || -{Nowhere}- || 
|-
|rowspan="4"| 1998. || || -{Jane Austen's Mafia!}- || 
|-
| || -{The Big Hit}- || 
|-
| || -{Claudine's Return}- || Claudine Van Doozen
|-
| || -{Jesse}- || Jesse Warner
|-
|rowspan="2"| 1999. || || -{Out in Fifty}- || Lilah
|-
| || -{The Brutal Truth}- || 
|-
|rowspan="2"| 2000. || || The Giving Tree || 
|-
| Амерички психо || -{American Psycho}- || Prostitute (uncredited)
|-
|rowspan="3"| 2001. || || -{Sol Goode}- || uncredited
|-
| || -{Prince Charming (TV film)}- || 
|-
| || -{Just Visiting}- || Princess Rosalind/Julia Malfete
|-
|rowspan="2"| 2002. || || -{The Sweetest Thing}- || Courtney Rockcliffe
|-
| || Heroes || 
|-
|rowspan="3"| 2003. || || -{Grand Theft Parsons}- || 
|-
| || -{Wonderland}- || Susan Launius
|-
| || -{View from the Top}- || Christine Montgomery
|-
|rowspan="3"| 2004. || Преживети Божић || -{Surviving Christmas}- || Alicia Valco 
|-
| Спикер || -{Anchorman: The Legend of Ron Burgundy}- || Veronica Corningstone
|-
| || -{Employee of the Month}- || Sara Goodwin
|-
|rowspan="2"| 2005. || || Tilt-A-Whirl || 
|-
| || Suzanne's Diary for Nicholas || Natalie Cook
|-
| 2007. || || -{Farce of the Penguins}- || Melissa (voice)
|-
| 2007−2009. || || -{Samantha Who?}- || Samantha Newly
|-
| 2008. || || -{The Rocker}- || Amanda Wood
|- 
|rowspan="2"| 2009. || || -{Everything Is Going to Be Just Fine}- || Elizabeth Montgomery
|-
| Алвин и веверице 2 || -{Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel}- || Британи Милер (глас)
|-
| 2011. || Алвин и веверице 3: Урнебесни бродолом || -{Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked}- || Британи Милер (глас)
|-
| 2013. || Спикер 2: Легенда се наставља || -{Anchorman 2: The Legend Continues}- || Veronica Corningstone
|-
| 2015. || Алвин и веверице: Велика авантура || -{Alvin and the Chipmunks: The Road Chip}- || Британи Милер (глас)
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Америчке глумице
Вегетаријанци
Биографије живих особа